Каретонес има више значења:

 Каретонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каретонес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каретонес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Каретонес (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Каретонес (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Каретонес (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику